Garbage puede referirse a:

Garbage, una banda estadounidense/escocesa de rock alternativo;
Garbage (álbum), álbum debut homónimo de Garbage;
Garbage Video, DVD musical de Garbage;
Garbage Pail Kids, una serie de tarjetas comerciales;
Garbage plate, un plato típico de Rochester, Nueva York.